Fliß ist der Familienname von:

 Hermann Fliß (1878–1961), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Bürgermeister von Northeim
 Mette Fliß († 1583), deutsche Frau, als Hexe hingerichtet

Siehe auch:
 Fließ (Begriffsklärung)
 Fließ (Gewässername)
 Fliss